Vicálvaro – distretto di Madrid, Spagna
 Stazione di Vicálvaro – stazione ferroviaria di Vicálvaro
 Vicálvaro – stazione della metropolitana di Madrid